Атенанго дел Рио има више значења:

 Општина Атенанго дел Рио (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Атенанго дел Рио (Атенанго дел Рио, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику